Dom puede referirse a:
 Dom, título honorífico de benedictinos y otras órdenes religiosas.
 Dom, denominación con que se designa en países gemanos a una gran iglesia, frecuentemente traducido como catedral.
 Dom, grupo étnico que se encuentra en diversas zonas de India, Sri Lanka y Pakistán.
 Dom, tratamiento portugués para componentes masculinos de la familia real y algunos otros nobles.

Véase también 
 DOM, siglas.